Titelträger der Eredivisie 2010/11 im Badminton und damit niederländischer Mannschaftsmeister wurde der Klub BC Duinwijck, der sich in den Play-offs durchsetzen konnte.

Endstand

Kreuztabelle

Play-offs

Halbfinale 
BC Duinwijck – BC Amersfoort: 5:3, 5:1
Van Zundert/Velo – BV Almere: 5:3, 4:1

Finale 
BC Duinwijck – Van Zundert/Velo: 5:3

Weblinks 
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/draw.aspx?id=C169F026-E8CF-4453-BD2F-AC0CA8ED8AB6&draw=33
https://nl.tournamentsoftware.com/sport/teammatch.aspx?id=56A1064A-9F03-42B9-B9F2-E45BF4AB53DF&match=8

Niederländische Badmintonmeisterschaft
Badminton 2010
Badminton 2011